Ахмед Талбі (* 1981) — марокканський футболіст.
 Монтассар Талбі (* 1998) — туніський футболіст, захисник клубу «Рубін» (Казань). Виступав за клуб «Есперанс», а також молодіжну збірну Тунісу.
 Мохамед Талбі (1921—2017) — туніський письменник і науковець.
 Рахамім Талбі (* 1943) — ізраїльський футболіст, півзахисник. Володар Кубка Азії-1964.
 Рашид Талбі Аламі (* 1954) — спікер Палати представників Марокко з жовтня 2021 року.